Никола́й Генна́дьевич Шига́ев () — российский предприниматель, генеральный директор ЗАО «Кропоткинского завода МиССП». Почётный гражданин города Кропоткина (2016). Герой труда Кубани (2020).

Биография 
Николай Шигаев родился 15 августа 1956 года в селе Заворонежском Мичуринского района Тамбовской области.

В 1971 году начал трудовую деятельность токарем на Мичуринском приборостроительном заводе «Прогресс», работал токарем до 1976 года. После прохождения срочной службы в рядах Красной армии был принят на Мичуринский локомотиво-ремонтный завод. С 1975 по 1985 год — мастер электро-аппаратного цеха, заместитель начальника электро-аппаратного цеха. С 1985 по 1989 год — заместитель электро-машинного цеха, начальник энерго-силового цеха Ташкентского тепловозо-ремонтного завода. С 1989 по 1993 год — начальник цеха по производству пресс-форм для термопласт автоматов СП «Вольфсон Шарк Интерпрайсез».

В 1986 году окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Российская открытая академия транспорта) по специальности «Инженер путей сообщения — механик» (факультет — «Тепловозы и тепловозное хозяйство»).

С 1993 года работает на государственном предприятии «Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений». До 2000 года работал на данном предприятии в следующих должностях: начальник ПДО, заместитель главного инженера, заместитель генерального директора по производству. В 2000 году общим собранием акционеров был избран генеральным директором предприятия.

Деятельность 
За время работы Николая Геннадьевича генеральным директором завод был полностью перепрофилирован и сегодня является одним из ведущих российских производителей на рынке автоматического и полуавтоматического выдувного оборудования. Завод осуществляет производство и комплексную поставку технологического оборудования для автоматических линий розлива и упаковки продукции в ПЭТ.

В 2007 году Н. Г. Шигаев внедрил систему менеджмента качества, отвечающую требованиям международного стандарта и одобренную аудитом немецкой сертификационной компании TÜV Cert. Внедрение данной системы укрепило позиции Кропоткинского завода МиССП на внутреннем рынке и способствовало развитию продаж продукции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, в результате чего товарооборот завода с 2013 года увеличился на 30 %.

В 2009 году был введён в эксплуатацию второй механосборочный цех и создано 30 дополнительных рабочих мест. С 2010 года компания специализируется на производстве линий розлива, что позволило расширить рынок сбыта и принесло заводу дополнительную прибыль. Общий товарооборот предприятия в 2013 году составил 404 556 тысяч рублей, в 2014 году — 440 348 тысяч рублей, в 2015 году он составил 561 643 тысяч рублей. Заводом планомерно выделяются средства на развитие социальных объектов города Кропоткина и Кавказского района, спонсируются кропоткинские средние общеобразовательные школы и детские сады.

С 2008 года Николай Шигаев — депутат Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Постановлением главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 12 июня 2020 года награждён медалью «Герой труда Кубани».

Награды 
 «Заслуженный машиностроитель Кубани» (2011) — за заслуги в профессиональной деятельности;
 Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2014);
 «Почётный гражданин города Кропоткина» (2016);
 Медаль «Герой труда Кубани» (12 июня 2020) — за многолетний добросовестный труд, выдающийся личный вклад в повышение эффективности производства, содействие подъёму экономики, развитие социальной сферы и совершенствование машиностроительной отрасли Кубани.

Примечания

Литература 
 
 
 О присвоении звания «Почётный гражданин города Кропоткина» Шигаеву Николаю Геннадьевичу: решение очередной (пятьдесят шестой) сессии от 21.07.2016 № 371 // Огни Кубани. Документы. — 2016. — 26 июля. — С. 28.
 Информация о Шигаеве Николае Геннадьевиче // Огни Кубани. Документы — 2016. — 26 июля. — С. 28.
 Лучшая практика : в День России Николаю Шигаеву, генеральному директору ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» присвоено звание «Герой труда Кубани» // Огни Кубани. — 2020. — 25 июня. — С. 1.